Lockheed F-94 Starfire – Samolot.
 Starfire – superbohaterka z komiksów DC Comics.
 Starfire – cykl książek z gatunku space opera, rozpoczęty przez Davida Webera